In 1951/52 werd het zevende kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. VfB Stuttgart werd kampioen en 1. FC Nürnbeg vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Nürnberg werd tweede in zijn groep en Stuttgart kampioen en plaatste zich zo voor de finale om de titel tegen 1. FC Saarbrücken, die met 3-2 gewonnen werd.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1951/52
Oberliga Süd